Robert Leroux peut désigner :

 Robert Leroux (1964-2022), un sociologue québécois ;
 Robert Leroux (1967-), un escrimeur français ;
 Robert Leroux (1950-2005), un auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Robert Leroux (1950-), percussionniste, professeur, administrateur québécois.

Références